Die Wyler’s Women’s Classic 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in Atlanta. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 3. bis 9. Oktober 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Atlanta